Il doppio del torneo di tennis TVA Cup 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrici Kerry-Anne Guse e Kristine Radford che hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Rika Hiraki e Sung-Hee Park.

Teste di serie
 Claudia Porwik /  Linda Wild (quarti di finale)
 Kerry-Anne Guse /  Kristine Radford (campionesse)
 Laxmi Poruri /  Shaun Stafford (quarti di finale)
 Miho Saeki /  Yuka Yoshida (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

TVA Cup 1995